Альбас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Альбас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот